100 m stylem klasycznym kobiet – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXIX Igrzysk Olimpijskich. Eliminacje miały miejsce 10 sierpnia, półfinał 11 sierpnia a finał konkurencji 12 sierpnia. Wszystkie etapy konkurencji przeprowadzone zostały na Pływalni Olimpijskiej w Pekinie.

Po zdobyciu srebra w Sydney i brązowego medalu w Atenach mistrzynią olimpijską została Australijka Leisel Jones, która w finale ustanowiła nowy rekord olimpijski (1:05,17), słabszy od jej rekordu świata o zaledwie 0,08 s. Na drugim miejscu z czasem 1:06,73 uplasowała się Rebecca Soni ze Stanów Zjednoczonych. Brązowy medal wywalczyła Mirna Jukić reprezentująca Austrię, która o 0,09 s wyprzedziła Rosjankę Juliję Jefimową, uzyskując czas 1:07,34.

Wcześniej, Jones pobiła o sekundę rekord olimpijski Chinki Luo Xuejuan, ustanowiony na igrzyskach w Atenach, przepływając 100 m stylem klasycznym w 1:05,64.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie chińskim (UTC+08:00) oraz polskim (CEST).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie igrzysk ustanowiono w tej konkurencji następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy 

100 m stylem klasycznym kobiet